Eight – das englische Wort für die Zahl Acht – steht für:
 The Eight, ursprünglicher Name der Künstlergruppe Ashcan School
 Eight Inc., multidisziplinäres Design- und Innovationsstudio
 Willys Eight, Pkw-Modell
Siehe auch:
 Eighth
 Eights